Louise van Savoye (Pont-d'Ain, 11 september 1476 – Grez-sur-Loing, 22 september 1531) was prinses van Savoye. Ze was een dochter van Filips II van Savoye en diens eerste vrouw Margaretha van Bourbon, een dochter van Karel I.

Haar broer was Filibert van Savoye, die trouwde met Margaretha van Oostenrijk maar vroeg overleed (†1504). Op 16 februari 1487 huwde Louise van Savoye in Parijs met Karel van Angoulême (1459 – 1496). Uit dit huwelijk werden twee kinderen geboren:
 Margaretha (1492 – 1549), later koningin van Navarra
 Frans (1494 – 1547), de latere koning Frans I van Frankrijk.

Nadat haar zoon in 1515 koning van Frankrijk was geworden, werd zij door hem beleend met de titels hertogin van Angoulême, hertogin van Anjou en gravin van Maine. Bovendien nam zij tweemaal de regering voor haar zoon waar. Voor de eerste keer deed zij dat tijdens de Slag bij Marignano in 1515. De tweede keer was zij regentes in 1525 en 1526, toen Frans door keizer Karel V gevangen was genomen na de Slag bij Pavia.

In 1529 onderhandelde zij in en tekende zij namens haar zoon de Damesvrede van Kamerijk met haar schoonzus Margaretha van Oostenrijk, landvoogdes der Nederlanden, die namens haar neef Karel V tekende. Hiermee werd de hegemonie van de Habsburgers in Italië tijdelijk erkend.

Louise overleed op 55-jarige leeftijd en werd bijgezet in de Kathedraal van Saint-Denis.

Voorouders

Huis Savoye
Hertog van Angoulême
Persoon in de 15e eeuw
Savoye, L
Savoye, L